Mercedes-Benz ha puesto en el mercado a lo largo de su historia diversos modelos con la denominación 190 empleando diferentes plataformas, concretamente los siguientes:

 1955–1963 Mercedes-Benz W121
 Mercedes-Benz 190SL 1955–1963 
 190D 1958–1959
 190b 1959–1961 
 190Db 1959–1961 

 1962–1965 Mercedes-Benz W110
 190c 1962–1965 
 190Dc 1962–1965 

 1982–1993 Mercedes-Benz W201
 190 10/1982-09/1984
 190E 10/1982-08/1988
 190E 2.3 09/1983-08/1988
 190D 11/1983-08/1988 	
 190D 2.2 11/1983-08/1985 
 190E 2.3-16 09/1984-06/1988
 190 10/1984-08/1988
 190D 2.5 06/1985-08/1988 
 190D 2.5 Turbo 02/1986-08/1988 
 190E 2.6 04/1986-08/1988
 190E 2.5-16 07/1988-06/1993
 190D 09/1988-08/1993 	 	
 190 09/1988-01/1991
 190D 2.5 09/1988-08/1993 	 	
 190D 2.5 Turbo 09/1988-08/1993 	 	
 190E / 190 E 2.0 09/1988-08/1993
 190E 2.3 09/1988-08/1993
 190E 2.6 09/1988-08/1993
 190E 2.5-16 Evolution 03/1989-05/1989
 190E 1.8 03/1990-08/1993
 190E 2.5-16 Evolution II 05/1990-07/1990

190